Tanquecillos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tanquecillos, Zacatecas, Mazapil, 
 Tanquecillos, Nuevo León, Doctor Arroyo,